Harvard Law School, escola de Dret de la Universitat Harvard
 Diccionari Històric de Suïssa (del seu nom en alemany Historisches Lexikon der Schweiz), enciclopèdia de la història de Suïssa
 Model de color HLS (del seu nom en anglès Hue, Lightness, Saturation), model de color basat en el control de tonalitat, luminància i saturació
 HTTP Live Streaming, protocol d'Internet per a la reproducció en temps real a través d'HTTP